Лига чемпионов АФК 2009 — 28-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 7-й под названием Лига чемпионов АФК. С 2009 года проводится в новом формате.

Финал был сыгран 7 ноября 2009 года на Олимпийском стадионе в Токио.

Формат и участники 
В групповой стадии турнира принимают участие 32 клуба, 30 (по 15 из Восточной и Западной Азии) из которых попадают в турнир напрямую, оставшиеся 2 участника определяются в квалификационном раунде.

В квалификационном раунде должны были участвовать 8 клубов из 8 стран. Команды, представляющие Индонезию, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, составили зону Восток, а команды из ОАЭ, Индии, а также финалисты Кубка АФК 2008, составили зону Запад. Но из-за того, что чемпионаты Вьетнама, Бахрейна и Ливана не соответствуют критериям Лиги чемпионов, «Биньзыонг», «Мухаррак» и «Сафа» были отстранены от участия и приняли участие в Кубке АФК. Таким образом, число команд, участвующих в квалификационном раунде сократилось до 5.

В групповом этапе 32 команды разбиты на 8 групп — по 4 группы для Восточной и Западной Азии; 2 лучшие команды из группы выходят в плей-офф.

Курсивом выделены команды, участвовавшие в квалификационном раунде.

Жирным шрифтом выделен победитель предыдущего розыгрыша.

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификационный раунд 
Матчи прошли 18 и 25 февраля 2009 года.

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|-
!colspan="3"|Финальный матч

|}

Групповой этап

Группа A

Группа В 
Клуб «Шарджа» снялся с соревнований, в связи с «занятостью в национальных соревнованиях». Результаты матчей с его участием аннулированы.

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
На этой стадии победитель определялся в одноматчевом противостоянии на полях команд, занявших первое место в группе.

В Западной Азии матчи прошли 26—27 мая, в Восточной — 24 июня 2009 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 23—24 сентября, ответные — 30 сентября 2009 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 21 октября, ответные — 28 октября 2009 года.

|}

Финал 
Финал впервые в Лиге чемпионов АФК состоял из одного матча и прошёл 7 ноября 2009 года на Олимпийском стадионе в Токио.

Лучшие бомбардиры

Награды 
Также были вручены награды:
 Самый полезный игрок (The Abdullah Al Dabal Most Valuable Player):  Но Бён Джун
 Приз Честной игры (AFC Fair Play Award):  Пхохан Стилерс

Примечания

См. также 
 Кубок АФК 2009

Ссылки 
 Лига чемпионов АФК 2009 на сайте АФК
 Лига чемпионов АФК 2009 на сайте RSSSF

2009
Футбол в Азии в 2009 году